Superligaen (1992/1993) była 81. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. w pierwszej rundzie rywalizowało 10 zespołów. 8 najlepszych drużyn awansowało do 2. rundy, a pozostałe dwie spadły. Najlepszy zespół drugiej rundy zostawał mistrzem kraju. Tytułu nie obroniła drużyna Lyngby BK. Nowym mistrzem Danii został zespół FC København.

1. runda

2. runda

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1992 w Danii
1993 w Danii
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej